Sant'Orso di Aosta (m. 529) – monaco e presbitero irlandese, vissuto in Valle d'Aosta (ricorrenza 1º febbraio)
 Sant'Orso di Ravenna (m. 412) – vescovo di Ravenna (ricorrenza 13 aprile)
 Sant'Orso di Toul (Ours de Toul, m. 500) – vescovo di Toul (ricorrenza 1º marzo)
 Sant'Orso, abate di Loches (V-VI secolo) (ricorrenza 27 luglio)
 Sant'Orso, vescovo di Troyes (ricorrenza 27 luglio)
 Sant'Orso di Auxerre, vescovo di Auxerre (ricorrenza 30 luglio)

ru:Урс (святой)